Marijuana e altre storie è un'antologia di cinque racconti noir dello scrittore statunitense  Cornell Woolrich pubblicata il 5 agosto 1990 nella collana Il Giallo Mondadori con il numero 2166.

Contenuto
Marijuana (Marihuana), 1941
Murder story (Murder-Story), 1937
Morte in ascensore (After-Dinner Story), 1938
Una mela al giorno (An Apple a Day), 1944
I segreti della notte (The Night Reveals), 1936

Edizioni

Voci correlate
Lista dei racconti di Cornell Woolrich

Raccolte di racconti di Cornell Woolrich
Raccolte di racconti gialli